Куадрилья-де-Горбеиальдеа () — район (комарка) в Испании, одна из семи комарок провинции Алава (в составе автономного сообщества Страна Басков).

В текущих границах комарка создана в 1983 году, до 2016 года носила название Куадрилья-де-Суйя (). Новое название дано по хребту , занимающему значительную часть территории.

Административный центр — деревня Murgia в муниципалитете Суйя. Площадь комарки — 461.58 км², население — 9 684 человек (по состоянию на 2017 год).

Муниципалитеты 
 Арамайона
 Аррасуа-Убаррундиа
 Вильярреаль-де-Алава
 Уркабустайс
 Сигойтиа
 Суйя

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Районы Алавы